Клесе може да се односи на:

 Клесе (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Клесе (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара